Heidi (Lynne) Fleiss (* 1965)
 Mike Fleiss
 Nika Fleiss (* 1984)
 Noah Fleiss

Voir aussi 
 Marieluise Fleißer
Patronyme allemand